Lassel ist der Name folgenden Persönlichkeiten:

 Michael Lassel (* 1948), freischaffender Kunstmaler im Bereich des Trompe-l’œil
 Rudolf Lassel (1861–1918), Musiklehrer, Organist und Chordirigent